Sparre har flera betydelser:

 Sparre (byggnadsdel) – del av en takstol 
 Sparre (heraldik) – en heraldisk häroldsbild som består av ett uppochnedvänt V

Personer
 Sparre (efternamn)
 Sparre (adel) – svensk adelsätt med medeltida anor, även känd som  Sparre af Rossvik
 Sparre (franska grenen)
 Sparre (släkter) – flera medeltida ätter utan inbördes släktskap:
Sparre av Tofta
Sparre av Vik
Sparre av Hjulsta och Ängsö
Sparre av Fyllingarum
Sparre av Aspnäs
Sparre av Ellinge
Sparre av Skåne